Popowo est le nom de plusieurs localités polonaises :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Popowo, village du powiat de Lipno ;
 Popowo, village du Tłuchowo, dans le powiat de Lipno ;
 Popowo, village du powiat d'Inowrocław.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Popowo, village du powiat de Międzychód ;
 Popowo, village du powiat d'Oborniki ;
 Popowo, village du powiat de Szamotuły.

 dans la voïvodie de Lubusz :
 Popowo, village du powiat de Międzyrzecz ;
 Popowo, village du powiat de Nowa Sól.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 Popowo, village du powiat d'Augustów ;
 Popowo, village du powiat de Grajewo.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Popowo, village du powiat de Lębork ;
 Popowo, village du powiat de Nowy Dwór Gdański.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Popowo, village du powiat de Koszalin ;
 Popowo, village du powiat de Wałcz.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Popowo, village du powiat d'Ełk.